Columbia puede referirse a:

Geografía 

 Columbia Británica, la provincia más occidental de Canadá.
 El río Columbia, río que transcurre por Canadá y los Estados Unidos.

En Estados Unidos 

 El Distrito de Columbia (conocido informalmente como ), capital de los Estados Unidos.

 Columbia, pueblo del condado de Houston, en el estado de Alabama.
 Columbia, lugar designado por el censo, en el condado de Tuolumne, en el estado de California.
 Columbia, pueblo del condado de Tyrrell, en el estado de Carolina del Norte.
 Columbia, capital del estado de Carolina del Sur.
 Columbia, pueblo del condado de Tolland, en el estado de Connecticut.
 Columbia, ciudad del condado de Monroe, en el estado de Illinois.
 Columbia, ciudad del condado de Adair, en el estado de Kentucky.
 Columbia, lugar designado por el censo, en el condado de Howard, en el estado de Maryland.
 Columbia, ciudad del condado de Boone, en el estado de Misuri.
 Columbia, lugar designado por el censo, en el condado de Warren, en el estado de Nueva Jersey.
 Columbia, pueblo del condado de Herkmer, en el estado de Nueva York.
 Columbia, pueblo del condado de Coös, en el estado de Nuevo Hampshire.
 Columbia, municipio del condado de Lancaster, en el estado de Pensilvania.
 Columbia, localidad del condado de Fluvanna, en el estado de Virginia.

 La isla Columbia, isla localizada en el río Potomac, en el Distrito de Columbia.

Universidades 
 La Universidad de Columbia, universidad privada situada en Nueva York (Estados Unidos).
 La Universidad Columbia del Paraguay, primera universidad de carácter no confesional de Paraguay, fundada en 1991.

Transportes 

 Columbia Rediviva, antiguo buque privado que viajaba al Pacífico para efectuar el comercio de pieles.
 El transbordador espacial Columbia, el primero de los transbordadores espaciales de la NASA en cumplir misiones fuera de la Tierra.
 El accidente del transbordador espacial Columbia (en su reingreso a la atmósfera, en febrero del 2003), por el cual fallecieron los siete tripulantes.

Medios de entretenimiento 

 CBS (anteriormente llamada Columbia Broadcasting System), cadena de televisión estadounidense.
 Columbia Pictures, productora de cine estadounidense perteneciente a Sony Pictures Entertainment.
 Columbia Records, discográfica estadounidense, actualmente perteneciente a Sony Music Entertainment.
 Discos Columbia, discográfica española fundada en San Sebastián, actualmente perteneciente a Sony BMG. (No confundir con Columbia Records).

Además 

 Columbia (también conocido como Nuna y, más recientemente, como Hudsonlandia o Hudsonia), uno de los supercontinentes postulados de la Tierra.
 Columbia, sinónimo del género de plantas fanerógamas Colona, de la familia de las malváceas.
 Columbia, nombre poético y personificación femenina de los Estados Unidos.
 Columbia, una de las formas en las que se ejecuta la rumba cubana.
 Columbia (NX-02), nave ficticia de la serie de televisión estadounidense Star Trek.
 (327) Columbia, asteroide.
 Columbia Sportswear, empresa estadounidense que fabrica y distribuye ropa deportiva.
 Team Columbia (o HTC-Highroad), antiguo equipo ciclista profesional.